Affaire Jaccoud, un scandale judiciaire des années 1960 en Suisse.
 Pierre Jaccoud, (1905-1996) un avocat et une personnalité politique suisse.
 Sigismond Jaccoud, (1830-1913), médecin et professeur de pathologie interne, d'origine suisse et naturalisé français en 1862.

Homonymie de patronyme